

Rivière Sainte-Anne (Les Chenaux); affluent du Saint-Laurent au Québec, qui se jette à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  MRC Les Chenaux, Mauricie, au Québec.
 Rivière Sainte-Anne (Beaupré); affluent du Saint-Laurent au Québec, qui se jette à Beaupré.
 Rivière Sainte-Anne; affluent du Saint-Laurent au Québec, qui se jette à Rimouski dans le secteur de Pointe-au-Père, MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent. 
 Petite rivière Sainte-Anne (La Haute-Gaspésie), Sainte-Anne-des-Monts (Ville), MRC de La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. 
 Rivière Sainte-Anne (La Haute-Gaspésie), Sainte-Anne-des-Monts (Ville), MRC de La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Rivière Sainte-Anne Nord-Est, un affluent de la rivière Sainte-Anne (La Haute-Gaspésie) coulant dans les cantons de Boisbuisson et de la Potardière, dans le territoire non organisé du Mont-Albert, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Rivière Sainte-Anne (La Grande Rivière), Saint-Onésime-d'Ixworth (Municipalité), MRC de Kamouraska, Bas-Saint-Laurent, au Québec. 
 Rivière Sainte-Anne, Île d'Anticosti (Municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec.

Rivière Saint-Anne; cours d'eau de La Réunion.